Акайры (устар. Аргайры) — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 16 км по правому берегу реки Кызылчин. Длина реки составляет 15 км.

 Высота устья — 2094,4 м над уровнем моря.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Чаганузуна
Реки Кош-Агачского района